Крейг Макдональд (,  7 квітня 1977, Антігоніш) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 88-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Кароліна Гаррікейнс», «Флорида Пантерс», «Бостон Брюїнс», «Калгарі Флеймс», «Чикаго Блекгокс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Колумбус Блю-Джекетс», «ДЕГ Метро Старс» та «Мангейм».

Загалом провів 240 матчів у НХЛ, включаючи 7 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»
Канадці шотландського походження
Спортсмени з Небраски